Microvoluta är ett släkte av snäckor. Microvoluta ingår i familjen Volutomitridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Microvoluta